Полян — фамилия.

Известные носители:
 Полян, Алёна Игоревна (род. 1989) — российская гимнастка, победительница и призёр Универсиад, призёр чемпионатов России по спортивной гимнастике.
 Полян, Павел Маркович (род. 1952) — российский географ, историк, писатель и литературовед.